Das Dameneinzel der US Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Martina Hingis und Venus Williams. Hingis gewann in zwei Sätzen und sicherte sich damit ihren dritten von insgesamt fünf Grand-Slam-Titeln.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1997